Kopajew ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Wassiljewitsch Kopajew (1937–2012), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Oleg Pawlowitsch Kopajew (1937–2010), sowjetischer Fußballspieler
 Waleri Wassiljewitsch Kopajew (1954–1979), russischer Nordischer Kombinierer